

Musica 
 Gandalf – gruppo musicale finlandese
 Gandalf – musicista austriaco
 Gandalf – gruppo musicale statunitense

Altro 
 Gandalf – personaggio dei romanzi Lo Hobbit, Il Signore degli Anelli, Il Silmarillion e Racconti incompiuti di J. R. R. Tolkien
 Gandalf – personaggio della mitologia nordica
 Gandalf Alfgeirsson – re svedese del regno di Vingulmark
 Gandalf Airlines – compagnia aerea italiana
 Gandalf – motore scacchistico